Терву:
 Терву — посёлок в Карелии.
 Терву — бухта в Ладожском озере.
 Терву — полуостров на берегу Ладожского озера.